Miejscowości w Polsce:
 Dobratycze – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Kodeń
 Dobratycze – osada w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Kodeń
 Dobratycze-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol